Two Tree Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Two Tree Island (Michigan)
 Two Tree Island (Nebraska)
 Two Tree Island (Oklahoma)

in England:
 Two Tree Island (England)